Flistads distrikt kan syfta på:

Flistads distrikt, Västergötland
Flistads distrikt, Östergötland

Se även
Flistads församling
Flistads socken